Семён Поспелов:
 Поспелов, Семён Алексеевич (1899—1956) — генерал-майор медицинской службы.
 Поспелов, Семён Михайлович (1816—1888) — протоиерей Русской православной церкви, духовный писатель и педагог; магистр богословия.